Bawonifaoso (Teluk Dalam), een plaats in Indonesië
Bawonifaoso (Hibala), een plaats in Indonesië